HMS Vigilant (1745)
 HMS Vigilant (1755)
 HMS Vigilant (1774)
 HMS Vigilant (1777)
 HMS Vigilant (1803)
 HMS Vigilant (1806)
 HMS Vigilant (1821)
 HMS Vigilant (1846)
 HMS Vigilant (1856)
 HMS Vigilant (1871)
 HMS Vigilant (1900)
 HMS Vigilant (R93)
 HMS Vigilant (1975)
 HMS Vigilant (1996)

Zie ook
 HMS Vigilante